Fredrik Wulff kan avse:

 Fredrik Wulff (1845–1930), svensk romanist, fonetiker och språkforskare
 Fredrik Wulff (systemekolog) (1942–2016), svensk professor i marin systemekologi